

Жиди — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Жиди — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Жид